Theo van Gogh (1857–1891) – holenderski marszand, brat Vincenta
 Theo van Gogh (1957–2004) – holenderski reżyser, prawnuk Theo